Столбы () — село в Намском улусе Республики Саха (Якутия). Административный центр сельского поселения Хатырыкский наслег.

География 
Село находится в левобережье Лены в 35 км к северу от села Намцы и в 118 км к северу от Якутска. Через село проходит автодорога Р503.

Население

Образование и культура 
В селе расположена Хатырыкская средняя общеобразовательны школа им. М. К. Аммосова, МБО ДО «Хатырыкская детская школа искусств им. Н.Н. Атласова». С 2002 года функционирует Республиканский музей истории государственности РС (Я) им. М. К. Аммосова.

Транспорт 
Действует автобусное сообщение с городом Якутском и административным центром улуса(района) селом Намцы с помощью маршрута №203 Якутск-Намцы-Хатырык

Достопримечательности 
 Туристический, исторический комплекс с русскими избами, якутским балаганом, острогом и другими объектами.
 Памятник Максиму Кировичу Аммосову. Скульптор Винокурова Е. Н. 1958 год. Железобетон.
 Музей истории Государственности Республики Саха (Якутия) им. М. К. Аммосова
 Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны

Известные личности, родившиеся в Хатырыке 
 Аммосов Максим Кирович — советский государственный и партийный деятель, активный участник борьбы за установление Советской власти в Сибири, Казахстане и Киргизии.
 Пестряков Иннокентий Юрьевич — художник.
 Попов Василий Николаевич — сказитель Олонхо.
 Попов Алексей Дмитриевич — землеустроитель.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт Хатырыкской средней общеобразовательной школы им. М. К. Аммосова
 
  Столбы село 63°00' 129°32' *

Населённые пункты Намского улуса